La expresión La cena de los idiotas puede referirse a:

 La cena de los idiotas, obra de teatro del dramaturgo francés Francis Veber.
 La cena de los idiotas, película de 1998 basada en la anterior.
 Dinner for Schmucks (titulada en España como las anteriores), película estadounidense de 2010.